Esistono più comuni francesi con questo nome

Aureilhan – Landes
Aureilhan – Alti Pirenei